Numele propriu Ohio este de obicei asociat cu 
 Ohio, unul din cele 50 de state componente ale  sau cu
  [The] Ohio Country (uneori numit și Ohio Territory) nume generic utilizat în secolul al 18-lea pentru toate regiunile de pe teritoriul de astăzi al Statelor Unite ale Americii, care se găseau la vest de Munțiilor Apalași, respectiv în zona cursului superior al Râului Ohio, la sudul Lacului Erie sau cu
 Comitatul Ohio, numele a trei comitate americane din trei state diferite.

Ohio se poate, de asemenea, referi la

Locuri 
 Râul Ohio, râu ce poartă numele statului omonim, afluent al fluviului Mississippi
 Ohio State University, universitate publică (de stat) din Columbus, statul 
 Ohio University, universitate din localitatea Athens, statul Ohio
 Comitatul Ohio, numele a trei comitate din statele americane ,  și 
 Ohio City, , un sat (village) din comitatul Van Wert
 Ohio City, Ohio, municipalitate anexată de orașul Cleveland în 1854
 Ohio, , sat din Illinois
 Ohio, , oraș din comitatul Herkimer
 Ohio Township, , un district (township) din comitatul Allegheny
 439 Ohio, un asteroid
  Ohio, Nova Scotia (dezambiguizare)

 Altele 
 "Ohio" (cântec), cântec de protest compus de Neil Young pentru    Crosby, Stills, Nash and Young despre  Kent State Massacre. 
 SS Ohio,  petrolier implicat în Operațiunea "Pedestal". 
 USS Ohio, vas de luptă al Marinei SUA. 
 Ohio class submarine, tip de  submarin cu rachete balistice din dotarea United States Navy. 

 Vezi și 

 
 Comitatul Ohio (dezambiguizare)''
 Ohayo

Nume proprii
 
Toponime americane